Hrvatska:
 Strmec (Sveta Nedelja), gradsko naselje Svete Nedelje, Zagrebačka županija
 Strmec (Preseka), naselje u općini Preseka, Zagrebačka županija
 Strmec (Zagreb), gradsko naselje Zagreba
 Strmec (Veliko Trgovišće), naselje u općini Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorska županija
 Strmec Bukevski, gradsko naselje Velike gorice, Zagrebačka županija
 Strmec Humski, naselje u općini Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija
 Strmec Podravski, naselje u općini Petrijanec, Varaždinska županija
 Strmec Remetinečki, gradsko naselje Novog Marofa, Varaždinska županija
 Strmec Stubički, naselje u općini Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorska županija
 Strmec Sutlanski, naselje u općini Kraljevec na Sutli, Krapinsko-zagorska županija

Slovenija:
 Strmec (Idrija, Slovenija), naselje u općini Idrija
 Strmec (Litija, Slovenija), naselje u općini Litija